16-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 10 сентября 1989 года в четырёх городах ФРГ с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 ФРГ — страна-организатор;
 ГДР, СССР, Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1987 года;
 Болгария, Югославия, Италия, Румыния, Финляндия, Польша, Турция, Франция — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Гамбург 

 2 сентября: СССР — Турция 3:0 (15:5, 15:9, 15:8); Румыния — Югославия 3:0 (15:4, 15:4, 16:14); ФРГ — Финляндия 3:0 (15:6, 15:11, 15:8).
 3 сентября: СССР — Румыния 3:0 (15:7, 16:14, 16:14); ФРГ — Югославия 3:0 (15:3, 15:5, 15:3); Турция — Финляндия 3:1 (5:15, 15:9, 16:14, 15:8).
 4 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:12, 17:16, 15:8); Румыния — Финляндия 3:0 (15:9, 15:10, 15:6); ФРГ — Турция 3:0 (15:7, 15:10, 15:8).
 6 сентября: СССР — Финляндия 3:0 (15:3, 15:1, 15:7); Румыния — ФРГ 3:2 (15:13, 8:15, 15:13, 13:15, 16:14); Югославия — Турция 3:0 (15:5, 16:14, 15:12).
 7 сентября: Югославия — Финляндия 3:0 (15:10, 15:7, 15:3); Румыния — Турция 3:1 (15:12, 9:15, 15:7, 15:12); СССР — ФРГ 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).

Группа В 
Карлсруэ 

 2 сентября: Болгария — Франция 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:2); Италия — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:11, 15:13); ГДР — Польша 3:0 (15:6, 15:7, 15:9).
 3 сентября: Италия — Франция 3:1 (15:10, 14:16, 15:2, 15:8); Чехословакия — Польша 3:1 (15:12, 15:12, 12:15, 15:10); ГДР — Болгария 3:0 (15:11, 15:12, 15:9).
 4 сентября: Италия — Польша 3:0 (15:9, 15:5, 15:10); Чехословакия — Болгария 3:1 (15:3, 15:8, 12:15, 15:10); ГДР — Франция 3:1 (15:6, 15:4, 14:16, 15:3).
 6 сентября: Болгария — Польша 3:1 (15:3, 14:16, 15:13, 15:10); ГДР — Италия 3:0 (15:11, 15:13, 15:4); Чехословакия — Франция 3:1 (15:9, 13:15, 15:4, 15:10).
 7 сентября: Болгария — Италия 3:1 (15:12, 16:14, 12:15, 15:8); ГДР — Чехословакия 3:2 (15:6, 15:4, 10:15, 8:15, 15:12); Польша — Франция 3:1 (15:9, 15:11, 11:15, 15:12).

Плей-офф 
Штутгарт/Зиндельфинген

Полуфинал за 1—4 места 
9 октября. Штутгарт
 СССР — Италия 3:0 (15:10, 15:7, 15:8)
 ГДР — Румыния 3:0 (17:15, 15:6, 15:4)

Полуфинал за 5—8 места 
9 октября. Штутгарт
 Чехословакия — Югославия 3:1 (15:4, 15:12, 16:17, 15:9)
 ФРГ — Болгария 3:1 (12:15, 15:9, 16:14, 15:6)

Полуфинал за 9—12 места 
9 октября. Зиндельфинген
 Франция — Турция 3:1 (15:3, 15:8, 14:16, 15:11)
 Польша — Финляндия 3:0 (15:7, 15:2, 15:3)

Матч за 11-е место 
10 октября. Зиндельфинген
 Турция — Финляндия 3:1 (15:6, 15:8, 12:15, 16:14)

Матч за 9-е место 
10 октября. Зиндельфинген
 Польша — Франция 3:2 (15:12, 12:15, 17:15, 7:15, 15:13)

Матч за 7-е место 
10 октября. Штутгарт
 Болгария — Югославия 3:0 (15:11, 15:9, 15:3)

Матч за 5-е место 
10 октября. Штутгарт
 Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:4, 16:14, 15:7)

Матч за 3-е место 
10 октября. Штутгарт
 Италия — Румыния 3:0 (15:5, 15:6, 15:3)

Финал 
10 октября. Штутгарт
 СССР — ГДР 3:1 (8:15, 16:14, 15:13, 15:13)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ирина Пархомчук, Валентина Огиенко, Елена Овчинникова, Татьяна Сидоренко, Ирина Ильченко (Смирнова), Светлана Корытова, Ирина Щербакова, Елена Батухтина, Марина Вьялицына, Инна Дашук, Галина Лебедева, Ольга Толмачёва. Главный тренер — Николай Карполь.

 : Сусанна Ламе, Ариане Радфан, Михаэла Питч, Грит Науманн, Уте Штеппин, Дорте Техель, Кристина Шульц, Инес Пианка, Брит Видеман, Анетте Хейман, Катя Вайман, Дёрте Крюгер. Главный тренер — Экехард Боннке.

 : Мануэла Бенелли, Лилиана Бернарди, Сабрина Бертини, Алессандра Дзамбелли, Эльга Кьострини, Фабиана Меле, Сабина Туррини, Чинция Фламиньи, Барбара Фонтанези, М. Мирабисси, Фанни Подьоли, Патриция Пратти. Главный тренер — Серджио Гуэрра.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Валентина Огиенко
 Лучшая нападающая:  Ирина Ильченко
 Лучшая блокирующая:  Грит Науманн
 Лучшая на подаче:  Габриэла Думитреску
 Лучшая на приёме:  Сусанна Ламе
 Лучшая в защите:  Лилиана Бернарди
 Лучшая связующая:  Мануэла Бенелли

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1989 год в волейболе
Чемпионаты Европы в ФРГ
Сентябрь 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Спорт в Германии в 1989 году
Международные соревнования по волейболу в Германии